Skepastós kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Órmos Palióvarka, vik, Västra Grekland, 
 Skepastó (ort), Epirus, Nomós Prevézis, 

Robotskapade Greklandförgreningar